El Diario de Salamanca es un periódico digital de Salamanca Chile, que se fundó el 11 de junio de 2008. Al tener 11 años en la web, se considerado el primer diario digital de Salamanca. 

En 2011, El Diario de Salamanca se adjudicó un Fondo de Medios, del Gobierno de Chile, denominado "Salamanca, Memoria e Historia Viva", publicando un folleto de promoción turística de Salamanca.   

En enero de 2016, el exgobernador de Choapa y candidato a diputado por el Distrito 9, Iván Cisternas Tapia, admitió haber recibido fondos de Minera Los Pelambres para financiar su campaña a diputado. Las declaraciones, recogidas por El Diario de Salamanca, generaron una ola de repercusiones. “Yo fui candidato y me dieron plata, 10 millones a través de Servel, como supuestamente le dieron al resto de los candidatos”. Las declaraciones de Cisternas generaron más atención al nombrar candidatos de izquierda y derecha, en medio de los cuestionamientos en Chile, sobre el financiamiento de la política.    

En 2019, con una nueva administración, se crearon El Diario de Illapel, El Diario de Los Vilos y El Diario de La Ligua, todos bajo el mismo formato.  

En la actualidad, el Diario cuenta con una página que posibilita la descarga de los vals de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos, entre otros archivos de carácter local.

Logo 

El logo de El Diario de Salamanca, representa a una bruja en una escoba. Salamanca es conocida por ser -en mitología- "tierra de brujas".

Referencias

Enlaces externos 

 www.salamancachile.cl El Diario de Salamanca

Periódicos digitales de Chile
Periódicos en español
Sitios web en español
Publicaciones fundadas en 2008